Black Sails steht für:

 Black Sails (Computerspiel), ein Computerspiel
 Black Sails (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie